Le patronyme néerlandais Vanderlinden, , ,  ou  renvoie vers une plantation de tilleuls (du nl:linde). Il correspond au français .

Il peut se décliner au singulier sans le -n final : , , ,  ou .

Patronyme

Van der Linden 
 Anne Van der Linden (née en 1959), peintre et dessinatrice française.
 Antoine van der Linden (né en 1976), footballeur néerlandais.
 Charles Van der Linden (1523-1576),  de Parc, de 1558 à sa mort.
 Emmanuel Van der Linden d'Hooghvorst (1781–1866) est un homme politique belge.
 Eric Van der Linden (né en 1974), triathlète néerlandais.
 Jan Antonides van der Linden (1609–1664), médecin néerlandais.
 Joseph van der Linden d'Hooghvorst (1782-1846), personnalité politique belge.
 Klaas Van der Linden (né en 1986), artiste peintre belge.
 Loïc Van der Linden (né en 1966), joueur de rugby français. 
 Max Van der Linden (1922-1999), baron, céramiste belge. 
 Pierre Léonard Van Der Linden (1797–1831) est un entomologiste belge.
 René van der Linden (né en 1943), homme politique néerlandais.
 Sophie Van der Linden (née en 1973), romancière et critique française.
 Wim van der Linden (1941-2001), photographe néerlandais.

Vanderlinden 
 Aubert Vanderlinden (1985) est un danseur belge.
 Joseph Vanderlinden (1798–1877) est un ancien membre du Gouvernement provisoire belge.

Van der Linde 
 CJ van der Linde (né en 1980), rugbyman sud-africain.
 Jan van der Linde (1864-1945), peintre néerlandais.

Toponyme 
 La rue Vanderlinden à Bruxelles.

Référence